Ce terme peut désigner :
 une Litia, procession à la fin des Vêpres dans les Églises d'Orient ;
 une Litia, service mémoriel abrégé dans les Églises d'Orient.

Chrétiens d'Orient
Liturgie orthodoxe